Dəlləkli – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Dəlləkli – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian
 Dəlləkli – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian
 Dəlləkli – centro abitato del distretto di Yardımli, in Azerbaigian
 Dəlləkli – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian